Le nom Otoe est le nom de plusieurs lieux dans le Nebraska :
 Otoe, un village,
 comté d'Otoe,
 autre nom des Oto, un peuple amérindien.

Voir aussi